Skylarking är reggaeartisten Horace Andys första LP-album 1972.

Track listing
 Where Do The Children Play
 Just Say Who
 Love Of A Woman
 Skylarking
 Mammie Blue
 Please Don't Go
 Every Tongue Shall Tell
 Something's On My Mind
 See A Man's Face
 Don't Cry
 I'll Be Gone
 Got To Be Sure

Musikalbum 1972